— японский топоним:

 Миядзу — город в префектуре Киото
 Миядзу — феодальное княжество периода Эдо
 Миядзу — бухта на острове Хонсю (префектура Киото)